Mastigias är ett släkte av maneter. Mastigias ingår i familjen Mastigiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lungmaneter
Mastigias